Cerro del Indio bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cerro del Indio (New Mexico)	
 Cerro del Indio (Puerto Rico)